Le nom Tioga peut désigner :
  ;
 Tioga (New York), une ville dans le comté de Tioga dans l'État de New York ;
 Tioga (Dakota du Nord)), une ville du comté de Williams dans le Dakota du Nord ;
 Tioga (Pennsylvanie), un borough dans le comté de Tioga en Pennsylvanie ;
 Tioga (Texas), une ville dans le comté de Grayson ;
 Tioga (Virginie-Occidentale), une ville de Virginie-Occidentale ;
 Tioga (Floride), une ville de Floride.

Cours d'eau :
 Tioga River (Michigan), une rivière dans le Michigan ;
 Tioga River (New Hampshire), une rivière dans le New Hampshire ;
 Tioga River (Chemung River), une rivière traversant l'État de New York et la Pennsylvanie affluent de la Chemung River.

Lieux :
 Le col Tioga, en Californie ;
 Le lac Tioga, en Californie.

Logiciel :
 Tioga Plotting Program, un logiciel libre pour créer des figures et des points utilisant Ruby, PDF, et TeX.